Горобиевка () — село, входит в Макаровский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 248 человек. Почтовый индекс — 08072. Телефонный код — 4578. Занимает площадь 0,94 км². Код КОАТУУ — 3222780602.

Местный совет 
08013, Київська обл., Макарівський р-н, с. Бишів, вул. Київська, 48

Ссылки 
 Горобиевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Макаровского района (Киевская область)